Академи́ческая (станция метро):
 «Академическая» — станция Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
 «Академическая» — проектируемая станция Савиновской линии Казанского метрополитена.
 «Академическая» — проектируемая станция Троицкой линии Московского метрополитена.
 «Академическая» — станция Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена.